Studer se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Théophile Rudolphe Studer
 H. Studer